

Patronyme 

 Joseph Henri Marie de Prémare (1666-1736) : missionnaire jésuite et linguiste français.
 Alfred-Louis de Prémare (1930-2006) : universitaire français.
 Guy de Prémare (1935-2005), général français ;
 Richard de Prémare (1936-  ) : artiste peintre français.
 Frédéric de Prémare (1960-  ) : artiste peintre français.